Беллен — громада у Німеччині, знаходиться в землі Баден-Вюртемберг.
 Беллен — муніципалітет у Франції, регіон Нор-Па-де-Кале, департамент Нор.